A categoria 57 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 27 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Tabela Oficial
Campeonato Mundial de Judô de 2014